Traun heißen folgende geographischen Objekte:

Kommunen und Orte:
 Traun (Stadt), Oberösterreich
 Traun (Schmieritz), Ortsteil von Schmieritz in Thüringen
 Traun (Gemeinde Bad Wimsbach-Neydharting), Ortschaft der Gemeinde Bad Wimsbach-Neydharting, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Traun, rätoromanischer Name der ehemaligen Gemeinde Trans GR im Kanton Graubünden

Gewässer (mit Trauntal):
 Traun (Alz), rechter Zufluss der Alz bei Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern; mit den Oberläufen bis nahe Siegsdorf, Landkreis Traunstein:
 Weiße Traun, linker Hauptstrang-Oberlauf
 Rote Traun, rechter Nebenstrang-Oberlauf
 Traun (Donau), rechter Zufluss der Donau in Linz, Oberösterreich
 Traun, anderer Name für den Traunbach, linker Zufluss der Nahe bei Neubrücke, Gemeinde Hoppstädten-Weiersbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Traun ist der Familienname folgender Personen:
 eine altösterreichischen Familie, siehe Abensperg und Traun

 Antonie Traun (1850–1924), deutsche Sozialreformerin und Frauenrechtlerin
 Christian Justus Friedrich Traun (1804–1881), deutscher Kaufmann und Fabrikant, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Ernst von Traun (1608–1668), österreichischer Adliger und Militär
 Friedrich Adolf Traun (1876–1908), deutscher Olympiasieger im Tennis-Herrendoppel 1896
 Heinrich Traun (1838–1909), Industrieller, Hamburger Senator, Vater von Friedrich Adolph Traun
 Julius von der Traun (1818–1885), österreichischer Schriftsteller und Politiker, siehe Alexander Julius Schindler
 Otto Ferdinand von Abensperg und Traun (1677–1748), österreichischer Feldmarschall
 Sigmund Adam von Traun (1573–1638), österreichischer Freiherr, Hofkammerpräsident und niederösterreichischer Landesmarschall
 Ursula Traun (1918–2020), deutsche Synchronsprecherin und Schauspielerin